Asti megye (olaszul Provincia di Asti, piemonti nyelven provincia ëd Ast) észak-olaszországi megye Piemontban, székhelye Asti város.

Torino megyével, Alessandria megyével, Cuneo megyével, délen Liguriával (Savona megye) határos.

Községei

Források

További információük 

 Asti megye honlapja 

Piemont megyéi